Zopyros ist der Name folgender Personen:

 Zopyros I. (6. Jahrhundert v. Chr.), persischer Adliger
 Zopyros II. (5. Jahrhundert v. Chr.), persischer Adliger
 Zopyros (Mediziner) (um 100 v. Chr.), Arzt in Alexandria
 Zopyros (Toreut), Toreut in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.